Фи́липп Дре́ер (; 1839 — ) — немецкий педагог и религиозный деятель, член Общества друзей Иерусалима.

Биография 
В январе 1866 года Филипп Дреер переехал в Российскую Империю из Вюртемберга. Принял участие в становлении общины друзей Иерусалима (темплеров) в поселениях Орбельяновка и Темпельгоф на Северном Кавказе. Также был избран главой обоих поселений и помогал новым членам общины по прибытии. Зимой 1867-68 Филипп Дреер руководил школой для детей немецких колонистов из Бессарабии. В начале 1870-х годов Дреер был приглашён на работу учителем в темплерскую колонию Сарона в Палестине, куда он переехал в 1872 году.

Скончался 31 августа 1874 года после заболевания малярией.

Примечания

Ссылки 
 Journal of the American Historical Society of Germans From Russia, Vol. 11, No. 2 Summer 1988 (PDF; 1,89 MB) 
 Woher Templerfamilien stammen  – "Warte des Tempels", Januar 1996 (PDF; 46 kB) 
 In Orbeljanowka  
 Temple Society  
 

Немцы Палестины